

Sciences et techniques

Biologie 
 Les animaux à sang chaud sont ceux qui régulent leur température corporelle, la maintenant constante (dans certaines limites) indépendamment du milieu extérieur.
 Les chevaux à sang chaud sont un ensemble de races de chevaux légers au tempérament vif, notamment le Belge sang chaud, le Britannique sang-chaud, le Croate sang chaud, le Danois sang-chaud, le Finlandais sang-chaud, le Hollandais sang-chaud, le Rhénan sang-chaud, le Sang-chaud lourd de Saxe-Thuringe et le Sud-africain sang-chaud.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Sang chaud pour meurtre de sang-froid () est un film américain réalisé par Phil Joanou, sorti en 1992.
 Sang chaud et chambre froide () est un téléfilm autrichien de , diffusé la première fois en avril 2010 sur  ORF et Arte.

Littérature 
 Sang chaud, nerfs d'acier () est un roman du Finlandais Arto Paasilinna, paru en 2006.

Musique 
 Le Sang chaud est une chanson de la chanteuse Lââm, sortie en 2006.